Komáromi Tibor (1930–2008) labdarúgó, az Újpest kapusa, egyszeres válogatott
Komáromi Tibor (1964)  világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó